Clermont-Tonnerre je priimek več oseb:
 Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre, francoski general
 Stanislas de Clermont-Tonnerre, francoski general